Села:
 Тополине — Донецька область, Нікольський район (до 2020 року — Володарський район)
 Тополине — Запорізька область, Василівський район
 Тополине — Одеська область, Болградський район
 Тополине — Херсонська область, Бериславський район (до 2020 року — Високопільський район)

Селище:
 Тополине — Сумська область, Конотопський район

Заказник:
 Тополине — ландшафтний заказник у Болградському районі Одеської області